Anna Sobolewska (1927–2020) – aktorka
 Anna Sobolewska (1933–2022) – działaczka społeczna
 Anna Sobolewska (ur. 1947) – eseistka, literaturoznawca